«Bad Habits» — песня британского певца Эда Ширана, вышедшая 25 июня 2021 года в качестве лид-сингла его пятого студийного альбома =.
Эта песня, где он представлен в образе вампира знаменует собой его первый сольный релиз вне альбома за более чем четыре года Существует также ограниченный выпуск в виде CD-сингла, в который входит только этот трек.

История 
23 апреля 2021 года Ширан был замечен одетым как зомби или вампир в музыкальном видео, снятом в Лондоне, что привело к предположениям о грядущей его новой музыкальной эпохе. Сам Ширан подтвердил подлинность снимков, разместив отрывки из видеозаписи в своих социальных сетях в июне 2021 года.

25 мая он загрузил фотографию, на которой он сидит рядом с гигантской подушкой покемона , с подписью к фотографии над ним, говорящей «25/6», намекая на выпуск в этот день. 4 июня певец выпустил тизер сингла в своих аккаунтах в социальных сетях, а также объявил о выступлении на шоу TikTok UEFA Euro 2020 с Дэвидом Бекхэмом 25 июня. Он анонсировал сингл 11 июня. Рекламное изображение обложки сингла появилось в Современной галерее Тейт в Лондоне. Что касается новой музыки, он сказал: «Я работал в студии последние месяцы и не могу дождаться, когда вы услышите „Bad Habits“». Далее он описал своё нынешнее положение в музыке, сказав: «Я всегда стремлюсь продвигать себя и свою музыку в новых направлениях, и, надеюсь, вы услышите это на новом сингле. Приятно вернуться!».

Награды и номинации

Коммерческий успех 
В Великобритании сингл дебютировал на первом месте в Official Singles Chart, став 10-м чарттоппером Ширана. Он стал девятым с такой почётной «десяткой» после лидеров: Calvin Harris (10), Эминем (10), Take That (12), Madonna (13), Cliff Richard (14), Westlife (14), The Beatles (17) и Элвис Пресли (21).

В США «Bad Habits» дебютировал на 5-м месте в Billboard Hot 100, с 38,8 млн радио прослушиваний, 17,7 млн стрим-потоков и 33,200 единиц продаж. Песня стала 8-м хитом Ширана в The top-10 и первым с 2019 года. Он также дебютировал на 2-м месте в Digital Song Sales и 6-м месте в Streaming Songs, and surged 36-11 on Radio Songs. 28 августа 2021 года песня достигла второго места, уступив лидерство синглу «Stay» (The Kid Laroi и Justin Bieber). Песня достигла первого места в чарте Top Triller US Chart к 10 июлю 2021 года. В этом чарте представлены самые популярные песни в американской соцсети по обмену видео Triller на основе формулы, объединяющей количество просмотров видео, содержащих соответствующие песни, уровень взаимодействия с этими видео и общее количество загруженных видео с каждой песней.
4 декабря 2021 года сингл достиг первого места в чарте Adult Contemporary, где стал его 4-м чарттоппером после «Thinking Out Loud» (19 недель на № 1 в марте 2015), «Shape of You» (24 недели, с мая 2017) и «Perfect» (22 недели, с февраля 2018). Ранее был на 2-м месте в Hot 100.

Музыкальное видео 
Официальное видео для песни вышло 25 июня 2021 года на аккаунте Ширана на канале YouTube.

Концертные выступления 
25 июня 2021 года Ширан выступил с этой песней на шоу TikTok UEFA Euro 2020 на стадионе Портмен Роуд в городе Ипсвич (Великобритания). Он также представил акустическую версию песни на британском .

Участники записи 
По данным сервиса Tidal..

 Эд Ширан — вокал, автор, продюсер, перкуссия, акустическая гитара
 Фред Гибсон — автор, бэк-вокал, автор, продюсер, гитара, бас, клавишные, ударные, синтезатор
 Джонни Макдэйд — автор, продюсер, акустическая гитара, звукозапись
 Грэм Арч — вокальное продюсирование, звукозапись
 Ян Арчер — слайд-гитара
 Уилл Рейнольдс — помощник звукоинженера
 Spike Stent Mark Spike Stent — сведение
 Мэтт Волах — помощь в микшировании
 Стюарт Хоукс — мастеринг

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Поп-песни
Песни Эда Ширана
Песни, написанные Эдом Шираном
Вампиры в искусстве
Синглы Asylum Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад России
Песни, спродюсированные Эдом Шираном